BLST steht für:
 Betriebsleitstelle, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen
 Bahnhof Berlin Landsberger Allee (DS100-Code)

Blst steht für:
 Blockstelle

Abkürzung